Parilia (mythologie) is een Romeins herdersfeest.
Parilia (geslacht) is een geslacht van krabben.